Impatto: urto tra due corpi
Impatto astronomico
Fattore di impatto
Impatto con volatili